| colspan=15 rowspan=2 align="left" valign="top" | Vers Achères (Ligne T13)

| colspan=20 rowspan=3 align="left" valign="top" | Gare de Versailles-Matelots(désaffectée, les ateliers du T13 y ont été construits)

|-
| colspan=8 rowspan=3 align="left" valign="top" | Vers Plaisir / Mantes  Dreux / Granville(voies directes)

| colspan=15 rowspan=3 align="right" valign="bottom" | Vers Paris-Invalides (RER C) / Paris-Montparnasse / La Défense 

| colspan=6 rowspan=1 align="left" valign="top" |  voie B / voie C| colspan=6 rowspan=1 align="left" valign="top" |  voie D / voie E| colspan=12 rowspan=3 align="left" valign="top" style="max-width: 0" | Vers Saint-Quentin-en-Yvelines / Rambouillet / Chartres| colspan=6 rowspan=1 align="left" valign="top" |  voie F / voie G| colspan=6 rowspan=1 align="left" valign="top" |  voie H / voie J|colspan=19 rowspan=2 align="center" valign="top" | Gare de Versailles-Chantiers
|colspan=10 rowspan=2 align="right" valign="bottom" | Vers Massy-Palaiseau''

Gare à Versailles
Ligne C du RER d'Île-de-France
Transilien Paris Rive-Gauche
Transilien Paris Saint-Lazare